Брунненталь (с  — Родниковая долина) — топоним:

Австрия 

Брунненталь — коммуна (нем. Gemeinde) в федеральной земле Верхняя Австрия.

Россия 

 Брунненталь — до 1942 г. название села Октябрьское в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
 Брунненталь — до 1942 г. название села Кривояр в Ровенском районе Саратовской области.

Швейцария 

Брунненталь — коммуна в кантоне Золотурн.